Герб муниципального образования Альменевский район Курганской области является официальным символом Альменевского района Курганской области.

Герб утверждён решением Альменевской районной Думы от 23 августа 20072 года № 44 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3528. Положение о ГЕРБЕ и рисунок ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в общем отделе администрации Альменевского района Курганской области и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Описание 
«В зелёном поле вверху — серебряный скачущий конь, внизу — золотой сноп».

Символика 
Конь — символ воли, честности, символ богатства у степных племен на востоке. Сноп из 12 колосьев —единство, символ 12 родов, положивших начало истории Альменевского района, 12 поселений (сельсоветов), входящих в состав района, а также символ земледелия, которое является основой богатства края. Зелёное поле- символ изобилия, исторической специфики края, преемственности с гербом Курганской области. .

См. также 
 Гербы районов Курганской области

Примечания 

Альменевский район
Гербы районов России
Гербы с изображением лошади/коня